Антонюк Володимир Георгійович — український футболіст
 Антонюк Володимир Петрович — український футболіст-паралімпієць